San José de Colinas kan syfta på:

Honduras 

 San José de Colinas (kommun), Departamento de Santa Bárbara, 
 San José de Colinas (ort), Departamento de Santa Bárbara,